Waihola bezeichnet
 Waihola (Neuseeland), Ort in der neuseeländischen Region Otago
 Lake Waihola, See in Neuseeland